Brits rugby sevensteam (mannen)
 Brits rugby sevensteam (vrouwen)